I miti musica può riferirsi a vari album discografici:

 I miti musica: Litfiba dei Litfiba del 1997
De Gregori (I miti musica) di Francesco De Gregori del 1999
I miti musica di Mia Martini del 1999
Vasco - I miti musica - vol.1 di Vasco Rossi del 1999
I Miti Musica - Vol. 2 di Renato Zero del 1999
I miti musica: Ivan Graziani di Ivan Graziani del 2000
Ornella Vanoni - I miti musica di Ornella Vanoni del 2000
I Miti Musica - Vol. 20 di Renato Zero del 2000
I miti musica degli Stadio del 2000
 I miti musica: Gino Paoli di Gino Paoli del 2001
Miti Musica del Banco del Mutuo Soccorso del 2005
Lucio Battisti (I miti musica) di Lucio Battisti del 1999
Lucio Battisti 2 (I miti musica) di Lucio Battisti del 2000